Scolopocryptopidae är en familj av mångfotingar. Scolopocryptopidae ingår i ordningen skolopendrar, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scolopocryptopidae 86 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skolopendrar
Scolopocryptopidae